Маца́к Тонхе́евич (Танхиевич) Бимба́ев (, 1900 год, Астраханская губерния, Российская империя — 1993 год, Элиста, Калмыцкая АССР, РСФСР) — советский военнослужащий, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Монгольской народной революции, кавалер ордена Красная звезда, удостоен различных боевых наград СССР, Монголии и Польши.

Биография 

Мацак Бимбаев родился в 1900 году в Астраханской губернии в семье рыбака. С раннего возраста зарабатывал, помогая своему отцу. Когда он был в возрасте 13 лет у него умер отец и он взял на себя содержание всей семьи.

В 1918 году Мацак Бимбаев вступил добровольцем в отряды самообороны Яндыко-Мочажского улуса. Позднее из этого отряда была сформирована улусная конная сотня, которая стала Калмыцким революционным отрядом в рядах XI красноармейской армии.

В начале 20-х годов Мацак Бимбаев принимал участие в Монгольской народной революции в составе группы кавалеристов сводного корпуса 5-й Красной Армии.

В 1926 году принял участие в секретной спецоперации в Тибете. Домой ему пришлось возвращаться кружным путём: Индокитай — Шанхай — Харбин, постоянно приходилось посещать буддийские храмы, так как по «легенде» он был паломником. Из-за этого на родину он вернулся только через полтора года.

Вместе с 6-й Монгольской кавалерийской дивизией принял участие в сражениях на Халхин-Голе.

Великая Отечественная война застала М. Бимбаева в составе 156-й стрелковой дивизии. В 1941 году он был назначен заместителем командира и начальником штаба 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии.

Великую Отечественную войну закончил в звании подполковника.

В 1945 году был комендантом города Фалькензе. В 1949 году вернулся на родину.

Сочинения 

В 1983 году написал книгу своих воспоминаний «Судьба моя военная: Воспоминания о друзьях-однополчанах».

Награды 

 орден Ленина (21.02.1945);
 2 ордена Красного Знамени (3.11.1944, 17.06.1945);
 2 ордена Отечественной войны I степени (12.03.1945, 1985);
 орден Красной Звезды (27.02.1943);
 медаль «За боевые заслуги»;
 медаль «За оборону Кавказа»;
 медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»;
 другие награды.

Память 

 Именем Мацака Бимбаева названа улица в Элисте.

Примечания

Литература 

 
 
 История солдата

Кавалеристы Гражданской войны в России (красные)
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Кавалеристы Великой Отечественной войны